Dassie steht für:
 Dassie, südafrikanische Bezeichnung für die Schliefer
 Larry Dassie (1954/55–1986), US-amerikanischer Basketballspieler